Шиен:

 Шиен — город и коммуна в Норвегии.
 Шиен — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана.